Epigamia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Arne Nygren 2003. Epigamia ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Epigamia